Василий Безменов: